Feldscher steht für

 Feldscher, einen medizinischen Beruf

Feldscher ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Anton Feldscher (1889–1979), Schweizer Jurist und Diplomat
 Werner Feldscher (1908–1979), deutscher Oberregierungsrat im Reichsministerium des Innern, Judenreferent